В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1117 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1117 году

Февраль 
 14 февраля — Бертрада де Монфор — графиня-консорт Анжуйская (1089—1092), жена Фулька IV Ле Решен, королева Франции, (1092—1104/1108), жена Филиппа I.

Май 
 2 мая — Джованни ди Субиако — кардинал-дьякон Санта-Мария-ин-Домника (1008—1012)

Декабрь 
 6 декабря — Добрыня — новгородский посадник (до 1117 года)
 9 декабря — Гертруда Брауншвейгская, графиня-консорт Кетленбургская (? —1085), жена графа Дитриха II, регент при своём сыне Дитрихе III с 1085 года, маркграфиня-консорт Фризии (?—1101), жена Генриха Толстого, мать Рихензы Нортхеймкой, маркграфиня-консорт мейсенская (1101/1102 — 1103), жена Генриха I

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Ансельм Лаонский — французский богослов, весьма авторитетный представитель ранней схоластики.
  — сеньор Йержа, отец Манассе Иержа
 Гилберт Кристин — аббат Вестминстерского аббатства (1085—1117), христианский богослов
  — буддистский монах, патриарх школы Дзэн
 Орделаффо Фальер — венецианский дож (1102—1117). Погиб в сражении с венграми.
 Педро Ансурес — испанский граф, основатель Вальядолида
 Рангхильда Шведская — королева-консорт Швеции (1105—1117), жена короля Инге II Младшего, святая римско-католической церкви.
  — бенедиктинский аббат Абингдона, врач и писатель.

См. также 
 Список умерших в 1116 году
 Список умерших в 1118 году

1117